Дочь () — река в Черниговской области Украины, левый приток реки Берёза (бассейн Днепра). Протяжённость 58 км. Площадь водосборного бассейна 1407 км². Уклон 0,5 м/км. Долина корытообразная, шириной до 2 км. Пойма двусторонняя, местами заболоченная. Русло достаточно извилистое. Используется для сельскохозяйственных нужд, водоснабжения.

Исток западнее села Митченки. Протекает по территории Бахмачского, Борзнянского, Менского районов Черниговской области.

Притоки 
 Левые: Борзна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Десны (приток Днепра)
Реки Черниговской области